Taris es un planeta ficticio del universo de ficción de La guerra de las galaxias.

Características
Es el primer planeta que visita el jugador en el juego Star Wars: Caballeros de la Antigua República después de escapar de una nave de transporte abordada y atacada por las fuerzas Sith, la Espiral Endar, que es donde el personaje empieza su historia.

Situado en un punto de transporte hiperespacial, Taris tuvo una vez una importante presencia en la Galaxia para la Antigua República, pero en aquel momento su importancia menguaba rápidamente por la Cuarentena Sith, que impedía a todos salir o entrar del planeta, bajo amenaza de bombardeo. Una extensa ciudad cubre toda la superficie del planeta. Hay cantina, estación médica, tienda de droides (donde s consigue a T3-M4)… Los ciudadanos más modestos y de recursos escasos viven bajo el suelo de esta ciudad, en lo que llaman la Ciudad Baja, está dominada por bandas de Swoop, como los Beks Ocultos. La Ciudad Subterránea está formada por los Proscritos, que fueron condenados a ese lugar. Después de que el jugador rescate a Bastila, prisionera de una banda Swoop de los bajos de la ciudad, tras robar un potenciador y una lucha con el líder de los Vulkars Negros, se va a la mansión de Davik, donde se disputa un combate con él y Calo Nord, sobreviviendo este último. El grupo huirá del planeta en el Ebon Hawk, nave de Davik Kang, con la ayuda de Mission Vao, Zaalbar, Carth Onasi, Canderous Ordo, T3-M4 y Bastila Shan.

Poco después, el planeta es destruido por las fuerzas Sith dirigidas por el Señor Oscuro Malak, quien da la orden de bombardearlo. El Ebon Hawk se enfrenta a una patrulla de los cazas Sith antes de saltar al hiperespacio y dirigirse a Dantooine.

Planetas de Star Wars

en:Taris